Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Bet-at-home Cup Kitzbühel 2014 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byli němečtí hráči Martin Emmrich a Christopher Kas, kteří nestartovali společně. Emmrich vypadl po boku Lukáše Rosola ve čtvrtfinále s dvojicí Bracciali a Golubjev. Spoluhráčem Kase se stal krajan Philipp Kohlschreiber, s nímž odešel poražen ve čtvrtfinále od pozdějších finských vítězů.

Soutěž čtyřhry vyhrála nenasazená finská dvojice Henri Kontinen a Jarkko Nieminen, jejíž členové ve finále zdolali italsko-kazašský pár Daniele Bracciali a Andrej Golubjev po dvousetovém průběhu 6–1 a 6–4.

Nasazení párů 
  Colin Fleming /  Scott Lipsky (1. kolo)
  Julian Knowle /  Oliver Marach (1. kolo)
  Martin Emmrich /  Lukáš Rosol (semifinále)
  Andre Begemann /  Robin Haase (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Austrian Open (tenis)
Tenis v Rakousku v roce 2014
ATP World Tour 2014